Sono esistite due aziende cecoslovacche che hanno portato questo nome:
 la Böhmisch-Mährischen Maschinenfabrik, attiva dal 1871 al 1927 nel settore dei trasporti (soprattutto rotabili);
 la Českomoravská-Kolben-Daněk, denominata Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik durante il periodo dell'occupazione tedesca della Cecoslovacchia (1939-1945).